Карл Христиан Ульман:

 Ульман, Карл Христиан (1793—1871) — профессор и ректор Дерптского университета, лютеранский епископ.
 Ульман, Карл Христиан (1796—1865) — немецкий теолог и историк, автор трудов.